Croton glandulosus
 Croton glandulosus var. adenodontus, Müll.Arg. Croton adenodontus
 Croton glandulosus subsp. hirtus, (L'Hér.) Croizat. Croton hirtus
 Croton glandulosus var. hirtus, (L'Hér.) Müll.Arg. Croton hirtus
 Croton glandulosus var. subincanus, Müll.Arg. Croton hirtus
 Croton glandulosus var. lundianus, (Didr.) L.B.Sm & Downs Croton lundianus
 Croton glandulosus, Blanco, 1873 Croton muricatus
 Croton glandulosus, Vell., 1831 Croton pungens